Гунда — название нескольких географических объектов и произведений искусства.

 Гунда — российский документальный фильм 2020 года.
 Гунда — посёлок в Бурятии.
 Гунда — озеро.